Driopiteki (rodzina) – rodzina małp kopalnych
 Driopiteki (rodzaj) – rodzaj małp kopalnych